Ziomek – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Baranowo
 Ziomek – francuski serial animowany

Ludzie o nazwisku Ziomek
 Jan Ziomek (1934–2014) – polski geolog
 Jerzy Ziomek (1924–1990) – polski historyk literatury
 Kaja Ziomek (ur. 1997) – polska łyżwiarka szybka
 Teodor Ziomek (1874–1937) – polski malarz